SMS Prinz Adalbert ist der Name folgender Schiffe:

* SMS Prinz Adalbert (1864) (ursprünglich Cheops), Widderschiff der preußischen Marine
 SMS Prinz Adalbert (1876), Gedeckte Korvette der deutschen Kaiserlichen Marine
 SMS Prinz Adalbert (1901), Großer Kreuzer der deutschen Kaiserlichen Marine